Preradović (bzw. Preradovic oder Preradovich) ist ein Familienname serbischer Herkunft. Bekannte Namensträger sind

 Daniel Preradovic (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Milena Preradovic (* 1962), deutsche Fernsehmoderatorin und Sprecherin
 Nikolaus von Preradović (1917–2004), österreichischer Historiker, Neffe von Paula von Preradović
 Paula Preradović (1887–1951), österreichische Schriftstellerin
 Petar Preradović (1818–1872), altösterreichischer Offizier, panslawistischer Schriftsteller, kroatischer Nationaldichter